

Єпископи 
 Касіміро Лопес Льоренте

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 80.000 || 80.020 || 100,0 || 97 || 56 || 41 || 824 ||  || 4 || 68 || 69
|-
| 1970 || 310.189 || 310.430 || 99,9 || 267 || 193 || 74 || 1.161 ||  || 122 || 640 || 148
|-
| 1980 || 363.446 || 364.308 || 99,8 || 243 || 180 || 63 || 1.495 ||  || 104 || 574 || 148
|-
| 1990 || 382.094 || 383.474 || 99,6 || 229 || 163 || 66 || 1.668 || 3 || 106 || 534 || 148
|-
| 1999 || 386.815 || 388.238 || 99,6 || 220 || 159 || 61 || 1.758 || 3 || 76 || 402 || 148
|-
| 2000 || 395.306 || 396.757 || 99,6 || 235 || 159 || 76 || 1.682 || 4 || 102 || 457 || 128
|-
| 2001 || 395.306 || 396.757 || 99,6 || 238 || 162 || 76 || 1.660 || 4 || 102 || 450 || 127
|-
| 2002 || 398.566 || 401.377 || 99,3 || 248 || 173 || 75 || 1.607 || 4 || 89 || 470 || 148
|-
| 2003 || 402.965 || 412.990 || 97,6 || 240 || 156 || 84 || 1.679 || 4 || 91 || 422 || 148
|-
| 2004 || 420.301 || 440.746 || 95,4 || 245 || 169 || 76 || 1.715 || 4 || 88 || 430 || 146
|-
| 2010 || 434.100 || 510.725 || 85,0 || 222 || 197 || 25 || 1.955 || 3 || 36 || 385 || 147
|-
| 2014 || 438.000 || 513.500 || 85,3 || 194 || 180 || 14 || 2.257 || 3 || 22 || 363 || 146
|}

Посилання